Ардазиани — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ардазиани, Давид Лаврентьевич (1864—?) — русский военный деятель, полковник, герой Первой мировой войны.
 Ардазиани, Лаврентий Петрович (1815—1870) — грузинский писатель, один из основоположников реалистического направления в грузинской литературе.